Немецкий язык широко распространён как изучаемый язык, он является десятым по численности говорящих на нём и входит в число самых распространённых языков в мире. Такое положение немецкого языка делает его весьма значимым в международных политических и экономических отношениях, культурной и спортивной жизни немецкоязычных государств.

Европейский союз 

Немецкий является одним из 23 официальных языков Европейского союза, а также наряду с английским и французским одним из рабочих языков. По числу носителей он уступает английскому, но опережает французский, занимая, таким образом, положение второго языка Европы.

Совет Европы 
Официальными языками организации являются английский и французский; немецкий, наряду с русским, итальянским и официальными, является одним из рабочих языков Парламентской ассамблеи.

Организация объединённых наций 

Немецкий язык не является ни официальным, ни рабочим языком ООН. Его особое положение по сравнению с другими языками, не являющимися официальными, состоит в том, что с 1975 в ООН действует Немецкая переводческая служба (), которая создаёт немецкие версии для всех важных документов. Эта служба в составе Секретариата ООН финансируется Фондом обеспечения, который поддерживается Германией, Австрией, Швейцарией и Лихтенштейном.

Всемирная организация интеллектуальной собственности, одно из подразделений ООН, курирует Договор о патентной кооперации (). Немецкий является одним из языков на котором можно подать заявку на патент.

НАТО 

Североатлантический альянс признаёт только два официальных языка: английский и французский.

Другие международные организации 

К самым важным международным учреждениям вне ЕС, в которых немецкий язык считается одним из официальных, относятся:

 Европейская патентная организация (EPO)
 Европейское космическое агентство (ESA)
 Репортёры без границ (ROG)
 Всемирная газетная ассоциация (WAN)
 Многочисленные европейские и мировые спортивные объединения:
 Европейская федерация гандбола (EHF)
 Международная федерация баскетбола (FIBA)
 Международная федерация бобслея и тобоггана (FIBT)
 Международная федерация футбола (FIFA)
 Международная федерация гимнастики (FIG)
 Международная федерация санного спорта (FIL)
 Международная федерация лыжного спорта (FIS)
 Международный союз биатлонистов (IBU)
 Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA)

Примечания

Ссылки 

 

Немецкий язык в мире